

Presentación previa 
El argentino Guido Pella es el campeón defensor pero no pudo defender su título tras caer derrotado ante el eventual campeón Guilherme Clezar en cuartos de final.

El brasilero Guilherme Clezar es el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final al argentino Facundo Bagnis.

Cabezas de serie 

 Guido Pella (Cuartos de final) 
 Martín Alund (Cuartos de final)
 Wayne Odesnik (Primera ronda, retiro)
 Gastão Elias (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Paul Capdeville ''(Primera ronda)
  Guido Andreozzi ''(Primera ronda)
  Agustín Velotti ''(Segunda ronda, retiro)
  Máximo González (Semifinales)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Campinas 2013